Hák může být:

součástky a nástroje
 hák – technická pomůcka nebo strojní součást sloužící k zavěšování nebo vlečení předmětů
 es hák – druh páčidla
 starší výraz pro primitivní pluh
 trhací hák – hasební prostředek sloužící k rozebírání konstrukce zasažené požárem 
 rybářský háček

příjmení osob
 viz Hák (příjmení)

ve sportu
 druh úderu v boxu – levý hák a pravý hák
 slangový výraz pro jízdu cyklisty za vodicím vozidlem – jízda v háku
 hovorový termín pro rychlou či ledabylou práci – bráti něco hákem

jiný význam
 starší výraz pro středověkou ručnici – stará palná zbraň hákovnice

Související články 
 Kapitán Hook – hlavní záporná postava z příběhů o Petru Panovi

Externí odkazy